Iwan I Kalita (1288–1340) – książę moskiewski
 Iwan Kalita (1927–1996) – jeździec sportowy, medalista olimpijski

Zobacz też:
 Pociąg pancerny Iwan Kalita